Guyana, Guiana oder Guayana steht, in uneinheitlicher orthographischer Abgrenzung, für folgende geographischen Begriffe im Norden Südamerikas:
 Bergland von Guayana, großflächiges Hochland im nordöstlichen Südamerika
 Guyanas oder Guayanas, verschiedenerlei abgegrenzte Sammelbezeichnung für die politischen Einheiten der Region

Aktuelle politische Einheiten:
 Guyana, Staat
 Französisch-Guayana oder Französisch-Guyana, französisches Überseedépartement
 Region Guayana, Großregion Venezuelas
 Ciudad Guayana, Stadt im Osten Venezuelas

Historische politische Einheiten:
 Britisch-Guayana, ehemalige britische Kolonie, Vorläufer des Staates Guyana
 Niederländisch-Guayana, ehemalige niederländische Kolonie, Vorläufer des heutigen Suriname
 Portugiesisch-Guayana, ehemalige portugiesische Kolonie, Vorläufer des brasilianischen Bundesstaates Amapá
 Spanisch-Guayana, ehemalige spanische Kolonie, Vorläufer der Großregion in Venezuela

Siehe auch:
 Guayana Esequiba, zwischen Guyana und Venezuela umstrittenes Gebiet
 Guayama, Stadt in Puerto Rico